Лінней (, ) — шведське прізвище.

 Карл Лінней (, ; 1707—1778) — шведський природознавець: ботанік, зоолог та лікар — видатний учений XVIII століття, перший президент Шведської академії Наук.
 Елізабет Крістіна фон Лінней (; 1743—1782) — донька видатного шведського вченого Карла Ліннея, перша в Швеції жінка-ботанік у сучасному розумінні цього терміну.
 Карл Лінней молодший (, ; 1741—1783) — шведський лікар та вчений (ботанік); син Карла Ліннея.